Melnik (Bulgarije), een plaats in Bulgarije
 Mělník, een plaats in Tsjechië